Бобашинський — українське прізвище.

Відомі носії 
 Бобашинський Володимир Олександрович (1931—2011) — радянський та український журналіст, очільник газети «Кримська правда».

Примітки